Сьерра-Маэстра () — горный массив на юго-востоке Кубы.
 Национальный парк «Сьерра-Маэстра» () — один из национальных парков Кубы, созданный в 1979 году.
 Аэропорт «Сьерра-Маэстра» () — аэропорт в городе Мансанильо.
 «Sierra Maestra» — кубинская газета, выходит с 1959 года в городе Сантьяго-де-Куба.
 Производственный кооператив «Сьерра-Маэстра» () — сельскохозяйственный кооператив в муниципалитете Лос-Паласьос в провинции Пинар-дель-Рио Республики Куба, который специализируется на выращивании и переработке сахарного тростника.
 «Sierra Maestra» - судно водоизмещением 15,5 тыс. тонн, построенное в 1962 году в ГДР для морского торгового флота Кубы

Примечания